

Cinema
 L'isola dei cani (Isle of Dogs) – film del 2017 diretto da Wes Anderson

Geografia
 Isle of Dogs – penisola londinese

Letteratura
 The Isle of Dogs – dramma teatrale del 1597 scritto da Thomas Nashe e Ben Jonson
 L'isola dei cani (Isle of Dogs) – romanzo del 2001 scritto da Patricia Cornwell